Massini ist der Familienname folgender Personen:
 Marie Agnes Massini (1927–2012) Schweizer Ärztin, Ober- und Spezialärztin für Nephrologie, Politikerin
 Chiara Massini (* 1971), italienische Cembalistin
 Erich Massini (1885–1915), deutscher Fußballnationalspieler

 Stefano Massini (* 1975), italienischer Autor und Theaterregisseur

Siehe auch:
 Masini